Ермаковка — топоним:

Белоруссия 
 Ермаковка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ермаковка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Ермаковка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ермаковка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Россия 
 Ермаковка — село в Табунском районе Алтайском крае.
 Ермаковка — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Ермаковка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Ермаковка — село в Тарском районе Омской области.
 Ермаковка — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Ермаковка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

Реки 
 Ермаковка — река в Красноярском крае, приток Енисея.
 Ермаковка — река в Омской области, приток Уя.
 Ермаковка — река в Пермском крае, приток Сылвы.